Die Abkürzung TLU kann stehen für:

 die Universität Tallinn
 IATA-Code von Tolú, Kolumbien
 Bahnhof Ludwigsburg nach DS 100

TLU